Jaddua was hogepriester en de Joodse tempel in Jeruzalem rond 334 v.Chr., toen Alexander de Grote het tempelstaatje Juda veroverde. Gewoonlijk wordt vanaf zijn ambtsperiode gesproken van de hogepriesterlijke familie van de Oniaden.

Volgens Flavius Josephus kwam Alexander op zijn veldtocht in Jeruzalem en knielde hij bij die gelegenheid neer voor Jaddua om hem hulde te bewijzen, waarna hij een offer zou hebben gebracht in de tempel. Deze weergave van de gebeurtenissen is echter legendarisch. De Griekse historici die verslag deden van Alexanders tochten zwijgen over een bezoek aan Jeruzalem en het is niet erg aannemelijk dat Alexander zijn route langs de kust richting Egypte zou onderbreken om Jeruzalem te bezoeken. Het ligt dan ook meer voor de hand dat in de periode dat Alexander Tyrus belegerde, of eventueel in de tijd dat Alexander verder zuidwaarts trok langs de kuststrook, Jaddua met een Joodse delegatie voor Alexander verscheen om hem steun te betuigen en daarmee feitelijk het tempelstaatje Juda onder zijn bestuur plaatste.

Ongeveer 10 jaar na deze gebeurtenissen overleed Jaddua. Hij werd opgevolgd door Onias I.

Stamboom 

Joods hogepriester
Persoon in de 4e eeuw v.Chr.